Флаг муниципального образования Ку́харивское сельское поселение Ейского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 6 августа 2010 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6457.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Кухаривского сельского поселения в жёлтом, синем и малиновом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В повышенно скошенном лазоревом и золотом поле поверх сечения лилия между двумя розами — все пурпурные в золоте и золотые в лазури, сопровождаемые в золоте внизу слева пурпурным уширенным крестом».

Обоснование символики 

В основе герба, на основе которого разработан флаг, лежат элементы гербов исторических личностей внёсших огромный вклад в историю Кубани и Кухаривского поселения. В честь потомка запорожцев, наказного атамана Черноморского (Кубанского) казачьего войска, генерал-майора, литератора Я. Г. Кухаренко получило своё наименование село Кухаривка, а в честь графа М. С. Воронцова внёсшего огромный вклад в развитие сельского хозяйства в окрестностях Ейска — село Воронцовка.

Жёлтый цвет (золото) — аллегорически указывает на основу экономического развития поселения — выращивание зерновых.

Синий цвет аллегорически указывает на береговую зону Таганрогского залива омывающего поселение с севера.

Пурпурный (малиновый) цвет аллегорически указывает на то, что в кухаривском поселении проживают потомки запорожцев (черноморцев) — малиновый цвет, определяющий цвет запорожских (черноморских) казаков.

Крест с расширяющимися концами является символом казачества и аллегорически указывает на отвагу и мужество.

Пурпурный крест с расширяющимися концами в жёлтом поле, элемент герба Кухаренко Якова Герасимовича.

Изображение двух геральдических роз и лилии является элементом герба графа Михаила Семёновича Воронцова.

Изображение геральдической розы символизирует совершенство, красоту, плодородие.

Геральдическая лилия символ чистоты, возрождения, а также это один из символов Богородицы, являющейся покровительницей и заступницей казачества.

Примечания